En , Szczawin Kościelny est le nom :

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Szczawin Kościelny.

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Szczawin Kościelny, dans le powiat de Gostynin,
 du village de Szczawin Kościelny, chef-lieu de cette gmina.